św. Hiacynta Mariscotti (1585-1640) − włoska franciszkanka III Zakonu św. Bernardyna
 św. Hiacynta Marto (1910-1920) − świadek objawienia Maryjnego w Fatimie